Eckert House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Eckert House (411 S. 1st St., Guttenberg, Iowa), ID-Nr. 83004811
 Eckert House (413 S. 1st St., Guttenberg, Iowa), ID-Nr. 84001216
 Eckert House (Texas), ID-Nr. 88002578